Luar - a luz da Lua
Liga de Unidade e Ação Revolucionária
Luar (A Gente Precisa Ver o Luar)

Desambiguação